meduza – forma morfologiczna parzydełkowców
 Meduza – w mitologii greckiej jedna z gorgon
 Meduza – w mitologii greckiej córka Stenelosa
 Meduza – w mitologii greckiej córka Priama
 Meduza – obraz Leonarda da Vinci
 Meduza – obraz Jacka Malczewskiego
 Meduza – kabina nurkowa
 WSK Meduza – prototyp samochodu produkcji WSK Mielec
 górówka meduza (Erebia medusa) – gatunek motyla z rodziny rusałkowatych

Zobacz też 
 Meduzy – film
 Medusa – strona ujednoznaczniająca
 kompleks Meduzy – w psychoanalizie jeden z kompleksów
 Mgławica Meduza – mgławica w gwiazdozbiorze Bliźniąt
 Tratwa Meduzy – obraz Théodore Géricaulta
 Meduza (Медуза) – niezależny rosyjski portal informacyjny po rosyjsku i angielsku, z siedzibą na Łotwie.